Pittrich ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Pittrich (Kirchroth), Gemeindeteil von Kirchroth im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Pittrich ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Pittrich (1870–1934), deutscher Komponist und Kapellmeister
 Klaus-Dieter Pittrich, deutscher Autor und Regisseur
 Rudolf Pittrich (* 1935), deutscher Eishockeyspieler